Уолдрон:
 Уолдрон, Фрэнсис Ксавьер (более известен как Юджин Деннис; 1905—1961) — деятель американского и международного рабочего движения.
 Уолдрон, Шона (род. 1982) — американская актриса.
 Уолдрон, Джереми (род. 1953) — новозеландский и американский философ. 
 Уолдрон — город, расположенный в округе Скотт (штат Арканзас, США).
 Уолдрон — остров в составе архипелага Сан-Хуан, штат Вашингтон